El nombre Kevin James puede referirse a:

 Kevin James (actor), actor y humorista estadounidense;
 Kevin James (ilusionista), ilusionista francés-estadounidense;